A 2005-06-os Eredivisie szezon, 2005 augusztusában vette kezdetét és 2006 májusában ért véget. A bajnok a PSV Eindhoven csapata lett.

Góllövőlista

További információk 
 Eredivisie.nl - Az Eredivisie hivatalos honlapja (Holland)

Holland 1

Holland labdarúgó-bajnokságok